Basu peut désigner :
 En République populaire de Chine, un xian (district) de la région autonome du Tibet.
 En Indonésie, une île dans la province de Riau.

Un patronyme 
 Jay Basu (1979-), un écrivain britannique ;
 Jyoti Basu
 Kaushik Basu, économiste indien.
 Sarbani Basu, astrophysicienne indienne.